Hardenberg steht für:
 Hardenberg (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Hardenberg (niedersächsisches Adelsgeschlecht), niedersächsisches Adelsgeschlecht
 Hardenberg (westfälisches Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht
 Herrschaft Hardenberg, Unterherrschaft des Herzogtums Berg
 Amt Neuhardenberg, ehemaliges Amt in Brandenburg

Hardenberg ist der Name folgender geografischen Objekte:

Orte in Deutschland:
 Hardenberg, früherer Name von Neviges, heute Teil von Velbert, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen
 Neuhardenberg, Gemeinde im Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Nörten-Hardenberg, Flecken und Gemeinde im Landkreis Northeim, Niedersachsen
 Hardenberg (Meinerzhagen), Stadtteil von Meinerzhagen, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hardenberg, historische Schreibweise von Hartenberg (Königswinter), Ortsteil von Königswinter, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Orte außerhalb Deutschlands:
 Hardenberg (Overijssel), Stadt und die Gemeinde in der Provinz Overijssel, Niederlande
 Hardenberg, früherer deutscher Name von Twarda Góra, Ort in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen

Burgen und Schlösser:
 Burg Hardenberg (Nörten-Hardenberg), Niedersachsen
 Burg Hardenberg (Velbert), Nordrhein-Westfalen
 Schloss Neuhardenberg, Brandenburg
 Schloss Hardenberg (Nörten-Hardenberg), Niedersachsen
 Schloss Hardenberg (Velbert), Nordrhein-Westfalen

Sonstige:
 Hardenbergplatz in Berlin
 Hardenberg-Gymnasium in Fürth, Bayern
 Hardenberg-Gymnasium (Greußen) in Greußen, Thüringen
 Zeche Fürst Hardenberg, Bergwerk im Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen
 Hardenberg (Bodenrod) (), Erhebung im Taunus, bei Bodenrod, Wetteraukreis, Hessen
 Hardenberg bzw. Graf Hardenberg, Spirituosenmarke der Hardenberg-Wilthen AG

Siehe auch:
 Palais Hardenberg in der Berliner Friedrichstadt
 Haus Hardenberg
 Hardenbergh
 Hartenberg
 Hardenburg (Begriffsklärung)